Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Mariastein enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Mariastein.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Mariastein Tirol
!